Il singolare  del Tennis Napoli Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Potito Starace era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Andreas Haider-Maurer.

Pablo Cuevas ha battuto in finale 6–1, 6–3 Victor Crivoi.

Teste di serie

  Potito Starace (primo turno)
  Alberto Martín (secondo turno)
  Daniel Gimeno Traver (secondo turno)
  Pablo Andújar (semifinali)

 Kristof Vliegen (primo turno)
 Marcos Daniel (quarti di finale)
 Ivo Minář (secondo turno)
 Daniel Köllerer (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Tennis Napoli Cup 2009